Богойна () — село в Болгарии. Находится в Перникской области, входит в общину Трын. Население составляет 4 человека.

Ссылки 
 Статистика населения 

Сёла Перникской области
Населённые пункты, разделённые государственной границей